Производи́тельность, может означать:
 Производительность труда — плодотворность, продуктивность производственной деятельности людей.

 Производительность (в экономике) — внесистемная величина, равная отношению объёма проделанной работы ко времени, за которое она была совершена.

 Производительность предприятия — способность выпускать то или иное количество продукции.

 Производительность устройства — величина действия устройства, то есть отношение количества произведённой работы (выпущенного продукта) ко времени их выполнения (выпуска), объём продукции (работы), производимой в единицу времени данным оборудованием в соответствии с его конструктивными особенностями, технической характеристикой и производственной квалификацией рабочих.
 Производительность компьютера — количественная характеристика скорости выполнения определённых операций компьютером.
 Производительность самоходной машины — показатель эффективности использования машин.

Производительность в экономике 
Производительность характеризует эффективность нашей работы. Для измерения производительности экономисты определяют объём товаров и услуг, создаваемых на каждую единицу затрат. Затратой считается любой ресурс, используемый в производстве.

Производительность обычно измеряется количеством единиц выпускаемой продукции на одного рабочего в час.

Производительность зависит от:

 Качества трудовых ресурсов
 Качества машин и оборудования
 Эффективности использования ресурсов
 Деловой конъюнктуры

Причины снижения производительности:

 Изменение рабочей силы
 Высокие затраты на энергию
 Уменьшение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР)
 Рост отраслей инфраструктуры.

См. также 
 Продуктивность

Экономическая эффективность